Mato Grosso (staat), een van de 26 deelstaten van Brazilië
 Mato Grosso (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba